Пірр Епірський — гегемон Епірського союзу, цар малоссів та Македонії.
 Пірр (міфологія) — одне з імен Неоптолема.
 Пірр — столиця штату Південна Дакота (США)

Див. також 
 Пірра
 Піррова перемога
 Піррова війна